Vårdö – comune della Finlandia nella regione delle Isole Åland
Vardø – comune della Norvegia nella contea di Finnmark (Nord-Norge)
Vardo – carro trainato da cavalli utilizzato dai Romanichal